Karl av Hessen-Kassel, född den 3 augusti 1654 i Kassel, död där den 23 mars 1730, var en tysk furste. Karl blev lantgreve av Hessen-Kassel 1670 vid den äldre brodern Vilhelm VII:s död.

Biografi
Han var son till Vilhelm VI av Hessen-Kassel och Hedvig Sofia av Brandenburg. Gift med Maria Amalia av Kurland.

Frigjorde sig 1676, i samband med avvärjandet av en Brandenburgisk inkvartering i landet, från beroendet av sin mor, en syster till den stora kurfursten, och övertog 1677 formligen regeringen. Karl intresserade sig för konst och matematik och främjade handel och industri, bland annat genom att öppna sitt land för hugenotterna och anlägga kanaler och vägar. 

Ivrig kalvinist, hörde han till Ludvig XIV av Frankrikes mest utpräglade motståndare och tog en ivrig del i krigen mot honom. Sin armé ägnade Karl stort intresse, och han var därför en ej obetydlig maktfaktor. Särskilt framträdde detta, sedan han son Fredrik gift sig med Karl XII:s syster Ulrika Eleonora, då Sverige lämnade subsidier och hans trupper var avsedda att bilda kärnan i den svenska hjälphär, som skulle samlas i Tyskland. Karl anlitades också en tid av Karl XII som diplomatisk mellanhand.

Familj 
Karl gifte sig med sin kusin, Maria Amalia av Kurland (1653–1711), dotter till Jakob av Kurland, och hade med henne sjutton barn, av vilka fjorton överlevde tillräckligt länge för att få namn:

 Vilhelm (29 mars 1674 – 25 juli 1676)
 Karl (24 februari 1675 – 7 december 1677)
 Fredrik I av Hessen-Kassel (28 april 1676 – 5 april 1751), kung av Sverige  från 1720 till 1751.
 Kristian (2 juli 1677 – 18 september 1677)
 Sofia Charlotta av Hessen-Kassel (16 juli 1678 – 30 maj 1749)
 Son (12 juni 1679)
 Karl (12 juni 1680 – 13 november 1702) 
 Vilhelm VIII av Hessen-Kassel (10 mars 1682 – 1 februari 1760) 
 Leopold (30 december 1684 – 10 september 1704)
 Ludvig (5 september 1686 – 23 maj 1706)
 Marie Louise av Hessen-Kassel (7 februari 1688 – 9 april 1765)
 Maximilian av Hessen-Kassel (28 maj 1689 – 8 maj 1753)
 Dotter (5 juli 1690)
 Georg av Hessen-Kassel (8 januari 1691 – 5 mars 1755)
 Eleonora (11 januari 1694 – 17 december 1694) 
 Wilhelmine Charlotte (8 juli 1695 – 27 november 1722)
 Son (1696)

Referenser

Noter

Externa länkar

Tyska furstar
Huset Hessen-Kassel
Personer i Tyskland under 1600-talet
Personer i Tyskland under 1700-talet
Personer från Kassel
Födda 1654
Avlidna 1730
Män
Mottagare av Elefantorden